Tomblin ist der Familienname folgender Personen:

 David Tomblin (1930–2005), britischer Drehbuchautor und Regisseur
 Earl Ray Tomblin (* 1952), US-amerikanischer Politiker, Präsident des Senates von West Virginia
 Lisa Tomblin, Friseurin beim Film

Sonstiges:
 Tomblin Rock, Klippenfelsen der Südlichen Sandwichinseln, Südatlantik